Verdy ist der Familienname folgender Personen:

 Julius von Verdy du Vernois (1832–1910), preußischer Offizier und Kriegsminister
 Violette Verdy (1933–2016), französische Ballerina